Адельгиз (Адельхис, Адельгис) I (; ум. после 861) — граф Брешиа с 824, герцог Сполето 824—834, граф Пармы с 824, граф Кремоны в 840-е, сын герцога Сполето Суппо I.

Биография 
Об Адельгизе известно довольно мало. После смерти брата он был назначен герцогом Сполето, однако в 834 году герцогом был назначен бывший граф Нанта Ламберт I. Причины смещения Адельгиза неизвестно.

Во владения Адельгиза входили Эмилия и восточная Ломбардия. Среди его владений называются Парма (в 830-е) и Кремона (в 840-е). Кроме того, вероятно, в его владения входила Брешиа, родовое владение Суппонидов.

Брак и дети 
Имя жены Адельгиза неизвестно. Известные дети:
 Суппо II, граф Пармы, Асти и Турина
 Эгфред
 Ардинг

По мнению Эдуарда Главички, дочерью Адельгиза была императрица Ангельберга (ок. 830—896/901), жена короля Италии и императора Людовика II. Эта гипотеза в настоящее время принимается рядом историков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Суппониды
Графы Брешии
Герцоги Сполето
Графы Пармы
Графы Кремоны
Правители Европы IX века